Chez Marcus est une émission consacrée aux jeux vidéo qui était diffusée sur la chaîne Nolife. L'animateur Marcus y accueillait le téléspectateur chez lui pour lui faire découvrir un jeu vidéo. L'émission reprenait les grandes lignes de l'émission Level One, qu'il a présentée sur Game One de 1998 à 2002.

Chez Marcus fut diffusée de juin 2007, date de création de la chaîne Nolife, au 8 avril 2018, date de la soirée d'adieu précédant de quelques jours l’arrêt définitif de la chaîne.

Déroulement de l'émission 
Marcus animait l'émission comme s'il recevait le téléspectateur chez lui, en s'adressant à la caméra pendant l'émission. Au début, le cadreur (Alex Pilot) sonnait à la porte et Marcus lui ouvrait. Après généralement une saynète d'introduction en rapport avec le jeu testé, et éventuellement une présentation d'un coup de cœur littéraire, cinématographique ou autre, Marcus testait un jeu vidéo afin d'en faire la critique dans le plus simple apparat d'un bon moment passé entre potes à discuter sur le canapé. Il jouait ainsi sans montage, permettant au téléspectateur de se faire sa propre idée du jeu. Ce concept n'était pas sans rappeler l'émission Level One, que Marcus créa et présenta sur la chaîne Game One, entre 1998 et 2002; avant de la reprendre en 2019.

Émissions spéciales 
Chaque année la chaîne tournait une ou plusieurs émissions spéciales de « Chez Marcus » lors de diverses conventions ou pour des numéros spéciaux à thème.

La  
En décembre 2009, Marcus a fêté la  de l'émission en organisant un faux concert durant lequel Marcus, Mathias Lavorel (invité récurrent de l'émission pour les tests de jeux multijoueurs) et Mathieu Rochefeuille (journaliste pour JeuxActu) jouèrent à Rock Band AC/DC sur PlayStation 3 en live sous le nom du groupe AC/DçU. Pour l'occasion, le staff de Nolife, les membres de l'association MO5 (qui recevait dans ses locaux le tournage de l'émission), ainsi que la plupart des anciens invités des cent premières émissions, furent conviés par Marcus à venir à l'événement, et à se grimer en fans de Hard-Rock pour incarner le public de ce concert.

Avant l'émission, un vrai-faux documentaire d'une dizaine de minutes, avec en voix-off Davy Mourier, fut diffusé : Ac/DçU aurait été créé au départ par deux frères (joués par Mathias et Marcus), et un ami forcé à participer au groupe (« Biscotte », incarné par Alex Pilot). Celui-ci se serait enfuit quelques minutes avant le concert, et Mathieu aurait été choisi car il aurait été la seule personne qu'ils aient pu trouver à temps pour monter sur scène…
La logique aurait voulu en effet que le groupe se compose des trois personnes les plus récurrentes de l'émission : Marcus, Mathias et Alex. Ce scénario a sans doute été inventé afin qu'Alex puisse réaliser l'émission, comme à l'accoutumée.

Invités 
Hormis lorsqu'il se déplacait pour tourner des Chez Marcus « Outdoor », Marcus recevait parfois des invités pour jouer avec lui. Il a ainsi reçu  
 Alex Pilot, directeur des programmes de Nolife 
 Tom Novembre, acteur français (plusieurs émissions) 
 Monsieur Poulpe, acteur, scénariste, chanteur et animateur télé français (1 émission) 
 Davy Mourier, acteur, scénariste, réalisateur, graphiste, animateur et auteur de bande dessinée français (1 émission) 
 Joueur du Grenier, youtubeur, testeur de jeux vidéo rétro, à Japan Expo, lors du test de SoulCalibur V (1 émission) 
 Mathias Lavorel, acteur de théâtre, rédacteur pour des émissions de jeux vidéo, invité récurrent de l'émission 
 Philippe Négre, dit Pili, animateur de 101% et invité régulier des premiers Level One (1 émission) 
 Medhi Camprasse, animateur de la chaîne Nolife (2 émissions )
 Laurent Charrier, reçu pour la première fois déguisé en Venom, acteur dans la série Flander's Company (2 émissions) 
 Florian Brun, reçu pour la première fois dans son rôle de « PQman » (2 émissions)
 Nicolas Marciniak, reçu dans le rôle du « Super Bolchevik de Noël » (1 émission)
 Mathieu Rochefeuille, reçu lors de la , puis avec son frère jumeau Vincent lors du test de New Super Mario Bros. Wii
 Cyril Lambin, journaliste et également directeur technique de Nolife, reçu plusieurs fois à partir de 2011 
 Julien Tellouck, présentateur et animateur, lors de l'émission Contre le reste du monde à Japan Expo 2010 (1 émission) 
 Alain Huyghues-Lacour, journaliste de jeux vidéo, lors du test de « The Expendables 2 The Videogame » (1 émission)
 Bertrand Amar, animateur de radio et de télévision spécialisé dans les jeux vidéo, lors du test de « The Expendables 2 The Videogame » (1 émission)
 Cyril Drevet, journaliste et présentateur de télévision, lors du test de « The Expendables 2 The Videogame » (1 émission)
 Brigitte Lecordier, actrice, voix de San Goku enfant dans Dragon Ball, lors du test de Dragon Ball FighterZ  (1 émission)

Diffusion 
Un nouvel épisode était diffusé chaque mercredi soir (un mercredi sur deux entre janvier et juin 2016), vers 19h30 après l'émission 101%, sauf en cas de jeu pour les plus de 18 ans où il était diffusé après 22h30. Des rediffusions étaient programmées tout le reste de la semaine sur Nolife. Pour les abonnés à Nolife Online, puis de noco, il était possible de voir l'épisode en streaming dès le mardi soir.

Liste des épisodes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 La chaîne Nolife
 La chaîne Game One

Émission de télévision produite en France
Émission de télévision vidéoludique
Émission de télévision créée en 2007
Émission diffusée sur Nolife